Przygody słoniczki Elli (ang. Ella the Elephant, 2013) – kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez Cookie Jar Entertainment, powstały w oparciu o popularną serię książek autorstwa Carmela i Steve’a D'Amico.

Światowa premiera serialu miała miejsce 26 sierpnia 2013 roku w Kanadzie. W Polsce premiera serialu odbyła się 23 września 2013 roku na kanale MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opisuje przygody małej, nieśmiałej słoniczki o wielkim sercu – Elli, która mieszka z mamą na Wyspie Słoni. Główna bohaterka chętnie pomaga mamie w cukierni i jak każde małe słoniątko uwielbia spędzać czas na zabawie ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, Belindą, Tiki i Frankiem. Ma na głowie czerwony, magiczny kapelusz, który wykorzystuje do rozwiązywania problemów.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ – Studio Publishing
Dialogi: Małgorzata Kochańska
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Aneta Staniszewska
Udział wzięli:
 Maja Kwiatkowska
 Marcel Groblewski
 Monika Walczak
 Maja Konkel
 Zuzanna Gajownik
 Katarzyna Łaska
 Beata Łuczak
 Cezary Kwieciński
 Janusz Wituch
oraz:
 Dorota Kawęcka
i inni

Tekst piosenki: Joachim Karafka
Śpiewali: Maja Kwiatkowska, Maja Konkel, Monika Walczak i Marcel Groblewski

Lektor: Janusz Kozioł

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
de:Ella die elephant
en:Ella the Elephant
fr:Ella I'élephant
it:Ella le Elephant